A 2022. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 19-én rendezték. A versenyzők a távot szabad stílusban teljesítették. A versenyt a -16 fokos hőmérséklet és az erős szél miatt 30 kilométeren (a pálya kialakítása miatt 28,4 km) rendezték meg.

Végeredmény 
A verseny eredetileg 14 órakor (magyar idő szerint 7 órakor) kezdődött volna. A versenytáv lerövidítése miatt a versenyzőket 15 órakor (8 órakor) indították el.

Jegyzetek

Források 

Sífutás a 2022. évi téli olimpiai játékokon